Hašler steht für:
 Karel Hašler (1879–1941), tschechischer Filmschaffender
 (37939) Hašler, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch
 Hasler